3921 Klement'ev è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1971, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,2852743, inclinata di 12,03000° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato al matematico russo Zakhar Ivanovič Klement'ev.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Klement'ev
Corpi celesti scoperti nel 1971